Ли́нда Козло́вски (; 7 января 1958, Фэрфилд, Коннектикут, США) — американская актриса, известная, прежде всего, ролью Сью Чарльтон в трилогии о «Крокодиле» Данди. За работу в фильме Данди по прозвищу «Крокодил» номинировалась на Золотой глобус в 1987 году.

Ранние годы 
Родилась 7 января 1958 года в американской семье польского происхождения Хелены Парнявска и Стэнли Козловски.

После окончания общеобразовательной старшей школы Эндрю Уорда в 1976 году поступила в Джульярдскую школу по классу оперная певица. Вскоре после её окончания, в 1981 году Линда дебютировала на сцене в бродвейской постановке «Как всё это началось».

Карьера 
Следующей ролью, которую сыграла Козловски в 1984 году, стала Мисс Форсит в бродвейском спектакле «Смерть коммивояжера». В 1985 году Линда снялась в этой же роли в одноимённом фильме.

Известность пришла к Козловски после того, как она сыграла главную женскую роль в австралийском приключенческом фильме «Данди по прозвищу „Крокодил“». Партнёром по съёмкам в этом фильме был актёр Пол Хоган, с которым у актрисы возникли любовные отношения. Двумя годами позже Линда и Пол снялись в продолжении истории, фильме «Крокодил Данди 2». Далее последовали роли в фильмах «Почти ангел» (вновь партнёром Линды по съёмкам стал Пол), «По законам улиц» (с Полом Сорвино), «Соседка» (с Родом Штайгером) и «Деревня проклятых». В 2001 году на экраны вышел третий фильм о приключениях «Крокодила» Данди — «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе», где Линда Козловски и Пол Хоган были снова в главных ролях.

В 2001 году Козловски завершила свою карьеру актрисы, поскольку была разочарована ролями, которые ей предлагали. В одном интервью теперь уже бывшая актриса заявила: «Мне стали предлагать роли в совершенно дурацких фильмах, от которых у меня случилась язва — ведь всем, кроме меня, было наплевать на то, кого мне приходилось играть… К тому же я уже не молода, так что я решила, что с меня, как с актрисы, хватит».

Личная жизнь 
Первый брак Козловски окончился разводом. В 1990—2013 годах  она была замужем за актёром Полом Хоганом. У бывших супругов есть сын — Чэнс Хоган (род. 1998).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Фэрфилд Уорд
Киноактрисы США